Саттон — многозначный термин.

Фамилия 
 Саттон, Буну (1909—1956) — индийский легкоатлет.
 Саттон, Вилли (1901—1980) — американский преступник, грабитель банков.
 Саттон, Генри (1868—1936) — британский яхтсмен, олимпийский чемпион 1908 года.
 Саттон, Даррел (1947—2018) — канадский кёрлингист.
 Саттон, Джон (1908—1963) — американский актёр кино.
 Саттон, Джоди (род. 1968) — канадская кёрлингистка.
 Саттон, Джулия (более известна под фамилией Скиннер; род. 1968) — канадская кёрлингистка.
 Саттон, Джулия (1928—2012) — американская исследовательница танца.
 Саттон, Крис (род. 1973) — английский футбольный нападающий и тренер.
 
 Саттон, Мэй (1886—1975) — американская теннисистка.
 Саттон, Стивен (1994—2014) — британский активист и блогер.
 Саттон, Шуг (род. 1998) — американская баскетболистка.
 Саттон, Энди (род. 1975) — канадский хоккеист.
 Саттон, Энтони (1925—2002) — американский экономист, историк.

Составная фамилия 
 Саттон-Браун, Тэмми (род. 1978) — канадская баскетболистка.

Топоним 
 Саттон (Лондон) — район в Лондоне.
 Саттон (Ирландия) — пригород (Дублина) в Ирландии, находится в графстве Фингал (провинция Ленстер).
 Саттон (США) — город в штате Массачусетс в США.